El Torneig de Wuhan 2017, oficialment conegut com a Dongfeng Motor Wuhan Open 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier 5 Tournaments de la WTA. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 23 de setembre i l'1 d'octubre de 2017 al Optics Valley International Tennis Center de Wuhan, Xina.

La tennista francesa Caroline Garcia va guanyar el títol més important de la seva carrera. La parella formada per la taiwanesa Chan Yung-jan i la suïssa Martina Hingis van guanyar el vuitè títol conjuntament de la temporada consolidant-se com la millor parella de l'any. Per Hingis era el tercer títol a Wuhan, tots amb una companya diferent, i els punts acumulats li van permetre recuperar el número 1 de dobles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

WTA Tour 2017
2017